Zonta bezeichnet:
 Zonta International, internationaler Service Club berufstätiger Frauen
 Zonta (Republik Venedig), „Ausschuss“, ein Regierungsorgan der Republik Venedig

Zonta oder Žonta ist der Familienname folgender Personen:
 María Virginia Zonta (* 1989), argentinische Beachvolleyballspielerin
 Odacir Zonta (* 1945), brasilianischer Politiker
 Peter Žonta (* 1979), slowenischer Skispringer
 Ricardo Zonta (* 1976), brasilianischer Rennfahrer